

События 
 Консул (на Востоке) император Юстиниан (3-й раз).
 533—535 — папа Иоанн II (ок. 470—535).
 Папа получил от короля остготов Аталариха декрет против симонии.
 533—548 — завоевание Африки византийцами.
 533, июнь — в Африку против Гелимера направлено 15-тысячное войско Велизария. Сентябрь — высадка византийцев на берегу Африки. Осень — победа Велизария над Гелимером под Дециумом.
 15 октября — византийский полководец Велизарий вступил в Карфаген, отбив его у вандалов.
 Византия вернула Гибралтар.
 При неизвестных обстоятельствах исчез король бургундов Годомар. Меровинги захватили королевство.
 Бургунды перешли в ортодоксальную веру.
 Гао Хуань казнил трёх низложенных царей и истребил род Эрчжу.
 В Аравии солдаты-эфиопы свергли химьяритского царя Ашву и поставили на его место Абраху.

Скончались 

 Святой Ремигий, епископ Реймский.

См. также